Okręty US Navy o nazwie USS  "Triumph":
 Pierwszy  był trałowcem typu Auk. Zwodowany w 1943, przekazany Norwegii w 1961.
 Drugi USNS "Triumph" (T-AGOS-4) był okrętem badawczym typu Stalwart. Zwodowany w 1985, odstawiony w 1995, pozostaje w rezerwie.

Triumph